Boulder (Colorado)
 Boulder (Montana)
 Boulder (Wyoming)
 Boulder Flats, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming 
 Boulder City, població dels Estats Units a l'estat de Nevada 
 Boulder Creek, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Boulder, anglicisme per a escalada de blocs, disciplina d'escalada sense cordes